Santana do Deserto kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santana do Deserto (ort), Minas Gerais, 
 Santana do Deserto (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar